Picolino - um personagem de desenho animado
O Picolino - musical estadunidense de 1935 dirigido por Mark Sandrich
Escola Picolino de Artes do Circo
Picolino da Portela - codinome de Claudemiro José Rodrigues

Desambiguação